Эли́ша Энн Ка́тберт (; ) — канадская актриса и модель. Известна как бывшая соведущая канадского телесериала для детей «Популярная механика для детей», а также по фильмам «Дрянная девчонка», «Похищение», «Соседка», «Дом восковых фигур», «Душа тишины» и ролью Ким Бауэр в телесериале «24». В 2011—2013 годах она играла одну из главных ролей в ситкоме «Счастливый конец».

Биография 
Элиша Катберт родилась в Калгари, Альберта, в семье Кевина, автомобильного инженера-конструктора, и Патрисии, домохозяйки. У неё есть брат Джонатан и сестра Ли-Энн.

Выросла в городе Гринфилд-Парк, недалеко от Монреаля, Квебек, в 2000 году окончила Сентенниальскую среднюю школу и в 17-летнем возрасте переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актёрскую карьеру.

С 9 лет начала работать моделью для различных линий детской одежды. Впервые появилась на телевидении в детском хоррор-шоу «Боишься ли ты темноты?» в эпизодической роли, затем она стала постоянной участницей этого шоу. Также она стала со-ведущей в шоу «Популярная механика для детей», которое снималось в Монреале. Её участие в телешоу привлекло внимание первой леди США Хиллари Клинтон, которая пригласила её в Белый Дом.

Катберт сыграла свою первую роль в кино в семейной драме «Танцуя на Луне» (1997). Она также снялась в нескольких канадских фильмах на семейную тему, в триллере «Воздушная скорость» и американо-канадской подростковой политической комедии «Советник президента» (2000). Сыграла главную роль в канадском телефильме «Счастливая девочка» (2001), за которую получила премию «Джемини».

Вскоре после её переезда в Лос-Анджелес она прошла пробы на роль Ким Бауэр, дочери федерального агента Джека Бауэра в телесериале «24». Она появилась в первых трёх сезонах телесериала, но не в четвёртом, также она снялась в качестве приглашённой звезды в двух эпизодах пятого сезона. Снялась в пяти эпизодах седьмого сезона и в двух эпизодах восьмого сезона.

Катберт пробовалась на роль Мери-Джейн Уотсон в фильме «Человек-паук», но роль досталась Кирстен Данст. Она начала свою карьеру в Голливуде с маленьких ролей в фильмах «Реальная любовь» и «Старая закалка» (2001).

В следующем фильме «Соседка» она получила свою первую главную роль в Голливуде. У актрисы были сомнения по поводу съёмок в фильме, но режиссёр Люк Гринфилд не оставлял её в покое. Во время подготовки к съёмкам Катберт разговаривала с настоящими порноактрисами.

В следующем фильме «Дом восковых фигур» Катберт сыграла главную роль вместе с Пэрис Хилтон и Чад Майклом Мюрреем. Фильм был разгромлен критиками, но они отметили, что Катберт сыграла свою роль хорошо.

Также в 2005 году Катберт сыграла роль вокалистки группы Weeze в музыкальном видео рок-группы из Лос-Анджелеса Weezer на песню Perfect Situation.

Следующим проектом Катберт стал фильм «Душа тишины», где она не только стала исполнительницей главной роли, но и стала со-продюсером. В фильме она сыграла темпераментную 17-летнюю девушку-чирлидера, которая пострадала от сексуальных домогательств.

В 2007 году Катберт появилась в фильме «Похищение», в котором психопат похитил модель и держал её в неволе, за эту роль она была номинирована на антипремию «Золотая малина» как худшая актриса. Также в этом году она снялась в фильме «Он был тихоней» с Кристианом Слейтером.

В 2008 году Катберт появилась в фильме «Дрянная девчонка», ремейке корейского фильма, где сыграла главную роль с Джесси Бредфордом. Её следующим фильмом стала семейная комедия «Шесть жён Генри Лефэя» с Тимом Алленом, где сыграла его дочь. Также она снялась в канадском мини-сериале Guns. Элиша озвучила голос Клео в анимационном фильме «Рассказ кота», действие которого происходит в цивилизованном мире собак и кошек.

В 2010 году Катберт сыграла Максин Денвер в сериале «Забытые».

Личная жизнь 
С 6 июля 2013 года замужем за канадским хоккеистом Дионом Фанёфом, с которым она встречалась пять лет до свадьбы. У супругов есть дочь — Зафайр Фанёф (род. 21.12.2017). 

Катберт — хоккейный болельщик и обладатель сезонного билета на матчи команды «Лос-Анджелес Кингз». В 2005 году она завела блог на сайте НХЛ, хотя не пишет туда часто. Также встречалась с бывшим игроком «Лос-Анджелес Кингз» Шоном Эйвери.

Катберт регулярно появляется в ежегодных списках самых сексуальных женщин журналов FHM Maxim. Она заняла #9 в 2003, #10 в 2004, #5 в 2005, #22 в 2006, #10 в 2007 и #7 в 2009 в списке британского издания журнала Maxim. Американское издание поместило её на #53 в 2003, #63 в 2004, и #54 в 2006. В 2006 году она заявила, что не будет сниматься голой для ролей в кино и журналов, и использует дублёрш там, где это возможно, потому что «хочет оставить кое-что себе».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания 

Киноактрисы Канады